Sangam steht für:
 Sangam-Literatur, eine  Sammlung alttamilischer Literatur
 Sangama-Dynastie, eine Dynastie des südindische Reiches Vijayanagar von der Gründung 1336 bis um 1485
 Sangam (Film), ein indischer Film von Raj Kapoor aus dem Jahre 1964
 Sangam (Band), eine Indo-Jazz-Fusion Band

Siehe auch:
 Rashtriya Jan Sangam, politische Partei in Indien (dt.: „Nationale Volksunion“)
 Sangan